La veine de Galien peut désigner certaines structures veineuses, nommées d'après le médecin grec Claude Galien :
 La grande veine cérébrale, l'un des gros vaisseaux sanguins du crâne drainant le télencéphale ;
 Les veines cérébrales internes ;
 Les petites veines cardiaques, ce sont des veines ventriculaires droites, surtout antérieures.

Claude Galien